Сен-Лонёк (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Брон. Округ коммуны — Сен-Бриё.

Код INSEE коммуны — 22309.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 360 км к западу от Парижа, в 55 км западнее Ренна, в 45 км к юго-востоку от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 204 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 111 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 76 были экономически активными, 35 — неактивными (показатель активности — 68,5 %, в 1999 году было 71,5 %). Из 76 активных работали 69 человек (36 мужчин и 33 женщины), безработных было 7 (5 мужчин и 2 женщины). Среди 35 неактивных 8 человек были учениками или студентами, 20 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
  (XVIII век). Исторический памятник с 1968 года
 Часовня Ла-Брюйер (XVII век). Исторический памятник с 1969 года

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор